Sulfuro de hierro puede referirse, en Química, a diferentes compuestos de hierro y azufre cuyos nombres y fórmulas son:

 Sulfuro de hierro (II), FeS.
 Disulfuro de hierro (II), FeS2.
 Sulfuro de hierro (III), Fe<su

En Mineralogía puede referirse a diferentes minerales:

 Con la fórmula FeS: troilita.
 Con la fórmula FeS2: pirita y [[ma
 Con la fórmula Fe9S8: kansita y mackinawita.
 Con la fórmula Fe1-xS con x=0-0,17: pirrotina.
 Con la fórmula Fe3S4: greigita, ' y smithita'''.

Compuestos de hierro
Sulfuros